«Лову́шка для ко́шек» ( — котоловка, 1986) — венгерско-западногерманско-канадский полнометражный мультипликационный фильм, в англоязычных странах вышел под названием Cat City — «Город кошек». Сюжет разворачивается в мире, где живут антропоморфные коты и мыши.

Сюжет 
Действие происходит на планете Икс, где живут антропоморфные коты и мыши, а также летучие мыши и крысы. Фильм начинается заставкой с таким текстом:

К концу первого столетия от рождества Микки-Мауса мышам планеты Икс угрожало полное уничтожение. Кровожадные кошки, объединившись в хорошо организованные и прекрасно оснащённые новейшим оружием мультинациональные банды, нарушая исторические конвенции, пытались в корне истребить мышиное сообщество.

Предчувствуя неизбежную гибель, самые мудрые из мышиных лидеров уже задумывались над тем, чтобы покинуть планету. И вдруг неожиданно блеснул луч надежды.

Первые же кадры показывают, что планете действительно царит террор кошек по отношению к мышам. За враждебными действиями кошек стоит криминальный синдикат во главе с Джованни Гатто. Однако все операции против мышей курирует не Джованни, а вице-президент Фриц Теофил, главный антагонист фильма. Формально кошки являются преступниками, но фактически они превосходят мышей в силе благодаря своей огромной армии, оснащённой последними достижениями науки и техники. И Фриц, уже готовящий военный переворот, и правительство мышей понимают, что в открытой битве победят именно кошки.

Однако вдруг выясняется, что профессор Фушимыши, живущий в Покио, изобрёл некую «ловушку для кошек», способную переломить ход конфликта. Об изобретении почти одновременно узнают обе стороны. Разведывательная мышиная организация «Интермышь» тайно отправляет в Покио своего лучшего агента Ника Грабовского. Параллельно мыши открыто сажают на летящий в Покио самолёт своего работника майора Дика. Дик — на редкость безалаберный офицер, не имеющий никакого представления о дисциплине и конспирации, и начальство надеется, что он отвлечёт внимание Фрица от настоящего агента. 

Дальше зрителю показывают две сюжетные линии. Ник Грабовский, за которым вплотную следуют оплаченные синдикатом наёмники-крысы, успешно сбрасывает их с хвоста, садится в порту на корабль, а потом, когда корабль уже на подходе к земле уничтожает подводная лодка кошек, вплавь добирается до берега. В Покио он встречается с профессором                  Фушимыши и его красавицей-ассистенткой Цино-сан, в которую сразу влюбляется. Профессор передает Нику чертежи своей машины и готовится отправить их с Цино-сан в штаб-квартиру «Интермыши».

Тем временем авиалайнер Дика не долетает до Покио: кошки, даже зная о Грабовском, действительно бросили часть сил на устранение майора. Повреждённый террористами самолёт падает в джунглях, Дик пытается пешком выйти к цивилизации, но попадает в плен к летучим мышам-вампирам. Вампиры уже готовы высосать пленника, но Дик просит исполнить его последнее желание — позволить ему сыграть мелодию на трубе. И тут выясняется, что майор — гениальный музыкант. Вампиры, потрясённые искусством Дика, единогласно сохраняют ему жизнь и принимают в семью. 

Грабовский и Цино-сан, пытаясь попасть в столицу по пневмопроводу, терпят неудачу и попадают в плен к Фрицу, после чего синдикат приговаривает их к смерти. Однако на палачей вдруг обрушиваются отряды вампиров, которых подговорил Дик. Ружейный огонь летучих мышей рассеивает кошек, и Грабовского с подругой спасают. Освобождённый агент немедленно передает учёным чертежи ловушки.

Тем не менее, появление чертежей почти опоздало: Фриц Теофил, собрав армию, всей своей силой обрушивается на противника. Мыши, которым нечего терять, сопротивляются с отчаянной храбростью, истребляя пехоту кошек, взрывая их танки и уничтожая авиацию. Но силы слишком неравные, ряды мышей тают, и Фриц уже торжествует победу. Но ход войны изменяет построенная  «ловушка» — огромный бронированный робот-бульдог, заглатывающий кошек и делающий их добрыми. Все попытки кошек уничтожить робота терпят неудачу, и на планете воцаряется мир. 

Фильм заканчивается речью Дика, который, как оказалось, и был рассказчиком. Дик улыбается зрителю, и свет отражается на его острых вампирских клыках.

Роли озвучивали

Основные персонажи

Мыши 

 Ник Грабовский — лучший агент «Интермышии». У него алмазные зубные протезы, благодаря которым он может даже открывать консервные банки, и феноменальная зрительная память. После «нашумевшего дела о Кинг-Конге» стал отшельником, принял буддизм и объявил себя Микки-Маусом Тринадцатым, но по просьбе руководителя «Интермышии» отправился за чертежами «ловушки для кошек». На протяжении фильма демонстрируется его сходство с Инспектором Гаджетом.
 Боб Поляков — руководитель «Интермышии».
 Адлингтон — сотрудник «Интермышии» из руководящего состава.
 Ленивый Дик — нерадивый майор, агент «Интермышии». Играет на трубе. Попадает в плен к летучим мышам, но завоевывает расположение их главаря и остается с ними в качестве его зятя, уже под именем Рикардо и со вставными клыками.
 Профессор Фушимыши — учёный, изобретатель «ловушки для кошек». Живёт в Покио. По-венгерски его фамилия состоит из двух слов: fusi — тайная и как правило нелегальная деятельность, Misi — уменьшительное от имени Mihály (Михаил).
 Цино-сан — ассистентка профессора Фушимыши, будущая жена Грабовского. Её имя звучит почти так же как венгерское слово «csinosan» — красиво.

Коты 
 Джованни Гатто — президент синдиката. Фамилия созвучна со словом «кот» на итальянском языке («gatto»), что, в сочетании с именем, является прозрачным намёком на итальянскую мафию.
 Фриц Теофил — вице-президент синдиката, но скорее, он главный антагонист фильма, нежели сам Гатто. Одноухий, вместо одного глаза — драгоценный камень (рубин), кисть левой руки заменена на металлическую, хвост куцый. Входит в руководство синдиката, ему часто приходится отвечать перед президентом за свои действия, в конце фильма президент объявляет его своим новым заместителем и будущим преемником. После того, как крысам-наёмникам не удалось захватить чертежи «ловушки», сам отправляется за Грабовским, и нечестно побеждает его в бою.
 Шафранек — невезучий секретарь Теофила. В течение фильма у него сперва оказывается забинтована голова, затем рука, а потом и наполовину оборванный хвост. (Теофил травмировал Шафранека за проступки)
 Нерон фон Шварц — кот чёрного цвета («nero» означает «чёрный» по-итальянски, а «schwarz» — по-немецки). Преступник, выполняет для синдиката особые поручения.

Крысы 
 Будди, Билли, Пати и Куки — нанятые фон Шварцем гангстеры, бывшие актёры кабаре.

Летучие мыши 
 Банда вампиров, среди них — Педро и Максимо, называемый патроном (то есть хозяином).

Цитаты и аллюзии 

 Текст, которым начинается фильм и который перемещается по экрану снизу вверх, является аллюзией на «Звёздные войны».
 Атмосфера фильма пародирует шпионские фильмы, в частности, цикл о Джеймсе Бонде.
 Грабовский, движущийся по трубе пневматической почты, — аллюзия на Супермена.
 На 8-й минуте мышь-арестант, победив уменьшенного кота, издает фирменный крик Тарзана (из фильмов с Джонни Вайсмюллером).
 Поляков сильно похож на Альберта Эйнштейна в пожилом возрасте.
 Имена Фушимыши и Циносан являются аллюзией на японские имена, а город Покио — на столицу Японии.
 Джованни Гатто (Giovanni Gatto) от итал. gatto — кот.
 Фриц Теофил (Fritz Teufel, в оригинале произносится «Тойфель») имеет немецкое имя, и фамилию, которая дословно переводится с немецкого как дьявол. В то же время она напоминает слово tejföl, что в переводе с венгерского — сметана. Возможно, является аллюзией на «пудингового террориста» Фрица Тойфеля. В переводе с греческого же Теофил означает «Боголюбивый» (кроме того, «Теофил» — распространенная в западных странах кошачья кличка).
 Гатто и Теофил внешностью и «национальным колоритом» имён несколько напоминают Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера. В конце мультфильма Гатто объявляет Теофила своим преемником (Гитлер неоднократно называл себя «учеником Муссолини»). Теофил также похож и на венгерского фашистского диктатора Хорти.
 Гангстеры женского пола похожи на Барбру Стрейзанд и Лайзу Миннелли.
 Номер «4 gangsters» исполняется на мотив композиции Four Brothers.
 Название машины гангстеров «Альфа Джульетта» пародирует «Альфа Ромео».

Прокат. Реакция зрителей 
В рейтинге лучших полнометражных мультфильмов сайта IMDB получивших более тысячи голосов, «Ловушка для кошек» занимает восьмое место в 2014 году.

По странам

В СССР 
По итогам опроса читателей журнала «Советский экран», «Ловушка для кошек» заняла первое место среди фильмов из соцстран, которые были показаны в СССР в 1989 году.

Премьерный показ в разных странах 
 Венгрия — 2 октября 1986
 Болгария — 1 января 1988
 СССР — 1 января 1989
 Чехословакия — 1 июля 1989
 Нидерланды — 20 января 1991 (только в Амстердаме)

Продолжение 
20 декабря 2007 года в Венгрии вышло продолжение фильма — «Ловушка для кошек-2: Кот Апокалипсиса».

Примечания

Ссылки 
 

Фантастические фильмы 1986 года
Полнометражные мультфильмы Венгрии
Фильмы Германии 1986 года
Полнометражные мультфильмы Германии
Мультфильмы о кошках
Мультфильмы о мышах
Фильмы Белы Терновски
Фильмы Венгрии 1986 года
Полнометражные мультфильмы Канады
Рисованные мультфильмы 1986 года
Фильмы Канады 1986 года
Рисованные мультфильмы Венгрии
Рисованные мультфильмы Германии
Рисованные мультфильмы Канады